USS Scamp je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Scamp (SS-277) 
 USS Scamp (SSN-588)

Scamp